Grupóide pode ser:

Grupóide - conceito pertencente à Teoria das categorias.
Grupóide - estrutura algébrica (também chamada de magma).

Desambiguação